Miejscowości w Anglii:
 Holy Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w dystrykcie North Tyneside
 Holy Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
Miejscowości w USA:
 Holy Cross – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Holy Cross – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
Gminy w USA:
 Holy Cross (ang. Holy Cross Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay